Enicocephalidae är en familj av insekter. Enicocephalidae ingår i överfamiljen Enicocephaloidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Enicocephalidae 16 arter. 

Enicocephalidae är enda familjen i överfamiljen Enicocephaloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Enicocephalidae